Neue Oper ist der Name folgender Opernensembles:

 Neue Oper (Moskau), eine 1991 in Moskau gegründete Oper mit eigenem Spielort (russisch: Новая Опера)
 Neue Oper Wien, ein 1990 in Wien gegründetes Opernensemble ohne festen Spielort